

Musica 
Il termine unplugged può riferirsi alla musica acustica in generale, oppure, prevalentemente in relazione alla trasmissione televisiva MTV Unplugged, al titolo di vari album acustici, registrati solitamente dal vivo.

Album dal vivo
 Unplugged - The Official Bootleg – album dal vivo di Paul McCartney del 1991
 Unplugged – album dal vivo di Eric Clapton del 1992
 Unplugged – album dal vivo degli Arrested Development del 1993
 Unplugged ...and Seated – album dal vivo di Rod Stewart del 1993
 Unplugged – album dal vivo di Neil Young del 1993
 Unplugged – album dal vivo degli Stone Temple Pilots del 1993
 Kiss Unplugged – album dal vivo dei Kiss del 1996
 Unplugged – album dal vivo degli Alice in Chains del 1996
 Unplugged – album dal vivo dei Corrs del 1999
 Unplugged – album dal vivo di Alicia Keys del 2005
 Unplugged – album dal vivo dei Korgis del 2006
 Unplugged 1991-2001 - The Complete Sessions – album dal vivo dei R.E.M. del 2011
 Unplugged – album dal vivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti del 2014

EP
 Unplugged – EP dei 5 Seconds of Summer del 2012
 Unplugged – EP degli State Champs del 2020

Televisione 
 Disconnessi (Unplugged) – episodio della seconda stagione di Modern Family

Pagine correlate 
 MTV Unplugged (disambigua)